

Patronymes 
Khlebnikov (masculin ; ) ou Khlebnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique); il est dérivé du mot  (хлеб) qui signifie pain :
Boris Khlebnikov (1972-), réalisateur et scénariste russe.
Sergueï Khlebnikov (1955-), patineur de vitesse soviétique
Velimir Khlebnikov (1885-1922), poète russe

Patronyme russe